Delft :

Delft, ville des Pays-Bas
Delft, île au nord du Sri Lanka
Delft (Le Cap), township en Afrique du Sud

Voir aussi
Delft Dragons

Homonymie de toponyme